

Linguistica 
Accento – tratto soprasegmentale che mette in rilievo una delle sillabe che compongono una parola
Accento (o segnaccento) – segno paragrafematico usato in aggiunta a una lettera dell'alfabeto
Accento – complesso di caratteristiche relative alla pronuncia di una data lingua o dialetto

Musica 
Accento – evidenziazione di un suono rispetto ad altri nel discorso musicale

Altri progetti